Хедхантер — многозначный термин:

 Хедхантер — лицо, занимающееся поиском и подбором специалистов в определённой области
 HeadHunter — российская компания интернет-рекрутмента

См. также 
 Охотник за головами (значения)